Mille Miglia je bila avtomobilistična dirka, ki je med letoma 1927 in 1957 potekala v Italiji in je bila med letoma 1953 in 1957 del Svetovnega prvenstva športnih dirkalnikov.

Zmagovalci

Avtomobilistične dirke
Svetovno prvenstvo športnih dirkalnikov
Motošport v Italiji